Покрышка:
 Покрышка — одно из русских названий суконного покрывала под седло лошади.
 Покрышка — просторечное название верхней части шины транспортного средства.